

Geografia
Sant'Ignazio – frazione di Pessinetto nella città metropolitana di Torino

Santi e beati 

Sant'Ignazio di Antiochia (†107), vescovo e martire, commemorato dal Martirologio romano il 17 ottobre.
Sant'Ignazio di Costantinopoli (†877), patriarca di Costantinopoli, figlio dell'imperatore Michele, celebrato il 23 ottobre
Sant'Ignazio di Loyola (†1556), sacerdote fondatore della Compagnia di Gesù, celebrato il 31 luglio
Sant'Ignazio da Santhià (†1770), frate cappuccino, celebrato il 22 settembre
Sant'Ignazio da Laconi (†1781), fratello laico cappuccino, celebrato l'11 maggio.
San Clemente Ignazio Delgado Cebriàn (†1838), vescovo martire in Cina, commemorato dal Martirologio romano il 12 luglio.
San Leone Ignazio Mangin (†1900), gesuita martire in Cina, ricordato dal Martirologio romano il 20 luglio.

 Beato Ignazio de Azevedo (†1570), gesuita e martire, commemorato con i compagni (i quaranta martiri portoghesi) dal Martirologio romano il 15 luglio.
Beato Ignazio Casanovas, presbitero e martire spagnolo, commemorato dal Martirologio romano il 16 settembre.
Beato Ignazio Falzon (†1865), chierico maltese, celebrato il 1º luglio
Beato Ignazio (Choukrallah) Maloyan (†1915), vescovo della Chiesa cattolica di rito armeno e martire, celebrato l'11 giugno
Beato Ignazio Klopotowsky (†1931), sacerdote, fondatore della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria di Loreto, celebrato il 7 settembre

Riferimenti 
Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Ignazio